Imię i nazwisko Umberto Colombo nosili lub noszą m.in.:
 Umberto Colombo (1880–?) – włoski lekkoatleta, olimpijczyk z 1900
 Umberto Colombo  (1927–2006) – włoski naukowiec i polityk
 Umberto Colombo  (1933–2021) – włoski piłkarz